Сент-Антуа́н-де-Фікальба́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 120 км на південний схід від Бордо, 17 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 277 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 685,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Антуан-де-Фікальба на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Антуан-де-Фікальба на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна